Рубинер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рубинер, Людвиг (1881—1920) — немецкий поэт, литературный критик и эссеист; представитель экспрессионизма.
 Рубинер, Фрида Абрамовна (1879—1952) — немецкая коммунистка и писательница.